Leutenbach névvel a következő cikkek találhatók:
Leutenbach (Rems-Murri járás), település Németországban, Baden-Württembergben
Leutenbach (Oberfranken), település Németországban, Bajorországban